Het enkelspel tafeltennis voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats van zaterdag 24 juli tot en met donderdag 29 juli 2021. Regerend olympisch kampioen Ding Ning doet niet mee.
Op 24 juli, de eerste dag van het tafeltennistoernooi, speelden de ongeplaatste spelers de voorronde en de eerste ronde. De zestien tafeltennissers die door de eerste ronde kwamen voegden zich bij de eerste groep geplaatste spelers (17–32); de winnaars van deze tweede ronde kwamen in de derde ronde in actie tegen de hoogstgeplaatste spelers (1–16). Vanaf dat moment was het een reguliere knock-outfase. De verliezers van de halve finale speelden in een aparte wedstrijd om het brons.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Tafeltennis op de Olympische Zomerspelen 2020